Unitel – compagnia di telecomunicazioni angolana
 Unitel Bolivia – rete televisiva boliviana
 Unitel – gruppo societario mongolo nel settore delle telecomunicazioni
 Unitel GmbH & Co.KG – società di produzione tedesca e distributore di spettacoli filmati di musica classica
 Unitel – precedente denominazione dell'Università telematica San Raffaele Roma